

Куйбишево — село, Краснощоковський район, Алтайський край
 Куйбишево — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Куйбишево — село, Угловський район, Алтайський край

Див. також 
 Куйбишеве